Imperatoria dahurica är en flockblommig växtart som beskrevs av David Nathaniel Friedrich Dietrich. Imperatoria dahurica ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dahurica